У́лица Бау́ Ямпи́лова (бур. Баудоржо Ямпиловай гудамжа) — улица в Советском районе города Улан-Удэ.

Улица названа в честь бурятского композитора Бау Ямпилова. До этого называлась Лесная.

География улицы 
Улица расположена между улицами Смолина и Ранжурова, и между Сухэ-Батора и Модогоева, параллельно которым идёт. Пересекает также улицу Крупской.

См. также 
 Архитектура Улан-Удэ
 Улицы Улан-Удэ

Примечания 

Ямпилова